Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Paola Suárez che ha battuto in finale Karolina Šprem 7-6(0), 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jelena Dokić (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Anna Pistolesi (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (quarti di finale)

 Clarisa Fernández (secondo turno)
 Paola Suárez (campionessa)
 Denisa Chládková (quarti di finale)
 Maja Matevžič (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 2003